WBG steht für:

 Fliegerhorst Schleswig (IATA-Code)
 Bahnhof Bergen auf Rügen (DS100-Code)
 Walburgisgymnasium Menden
 deutsches Warenbezeichnungsgesetz
 Wärmebildgerät = Wärmebildkamera 
 Wide bandgap, ein Begriff der bei Halbleitern mit breitem Bandabstand verwendet wird
 Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V., 1930 gegründeter Verein, Träger des Museums Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover
 Willy-Brandt-Gesamtschule
 Wissenschaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt (seit 2018: wbg)
 Wittelsbacher-Gymnasium München
 Wohnungsbaugenossenschaft
 Wohnungsbaugesellschaft
 Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg, deutsche Wohnungsgesellschaft
 Wohnungsbaugesellschaft für das Rheinische Braunkohlenrevier
 World Bank Group, die den Vereinten Nationen angegliederte Weltbankgruppe
 Württembergische Bibelgesellschaft
 Württembergische Bus-Gesellschaft, Omnibusunternehmen mit Sitz in Waiblingen

WBG